Symphonie de Vierne peut désigner plusieurs  symphonies de Louis Vierne :
 la Symphonie en la mineur ;
 les Symphonies pour orgue.